Sant Ignasi d'Antioquia, sant i màrtir del segle I
 Sant Ignasi I de Constantinoble, patriarca de Constantinoble al segle IX 
 Sant Ignasi de Loiola, (Loiola, Azpeitia, Guipúscoa, 1491 - Roma, 1556), fundador de la Companyia de Jesús 
 Sant Ignasi d'Oña, monjo benedictí del segle XI

Docència
 Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi, de la Universitat Ramon Llull